Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Bennington en souvenir de la bataille de Bennington :
 l', une canonnière de classe Yorktown qui participe à la guerre hispano-américaine ;
 l', un porte-avions de classe Essex qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Bennington